Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 celebrats a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) es disputà una prova d'esquí de fons en categoria masculina de relleus sobre una distància de 10 quilòmetres, sent la primera vegada que aquesta modalitat passava a formar part del programa olímpic.

La prova es realitzà el dia 10 de febrer de 1936 a les instal·lacions de Garmisch-Partenkirchen.

Comitès participants 
Participaren un total de 64 esquiadors de fons de 16 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Results

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 1936 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1936
Esquí de fons als Jocs Olímpics